

Михрима́х (), также Михрума́х (), Михрма́х () и Михрюма́х ( — дословно солнце и луна) — турецкое женское имя.

Персоналии 
 Михримах-султан (1522 — 1578) — дочь османского султана Сулеймана I и Хюррем-султан.
 Михримах-султан (1579 — после 1625) — дочь османского султана Мурада III и Сафие-султан.
 Михрумах-султан (1547 — 1602) — дочь шехзаде Баязида.
 Михримах-султан (1812 — 1838) — дочь османского султана Махмуда II и Хаджие Хошьяр Кадын-эфенди.

См. также 
 Мечеть Михримах Султан

Женские имена
Страницы значений:Тёзки